Río Louro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Louro (vattendrag i Spanien, Provincia da Coruña), Galicien, 
 Río Louro (vattendrag i Spanien, Provincia de Pontevedra), Galicien, 

Robotskapade Spanienförgreningar